Долина героев:

 Долина Героев (Карелия)
 Долина героев (Республика Сербская)